{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65401) - || 2002 RX86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65402) - || 2002 RU92 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65403) - || 2002 RO94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65404) - || 2002 RX104 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65405) - || 2002 RY105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65406) - || 2002 RS112 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65407) - || 2002 RP120 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65408) - || 2002 RM136 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65409) - || 2002 RM212 || 15 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65410) - || 2002 ST16 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65411) - || 2002 SH30 || 28 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65412) - || 2002 SS47 || 30 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65413) - || 2002 TB28 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65414) - || 2002 TE30 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65415) - || 2002 TW39 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65416) - || 2002 TK40 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65417) - || 2002 TG44 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65418) - || 2002 TC47 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65419) - || 2002 TB50 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65420) - || 2002 TF51 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65421) - || 2002 TG75 || 1 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65422) - || 2002 TL79 || 1 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65423) - || 2002 TL89 || 3 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65424) - || 2002 TO111 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65425) - || 2002 TL129 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65426) - || 2002 TS135 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65427) - || 2002 TU168 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65428) - || 2002 TY176 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65429) - || 2002 TV177 || 11 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65430) - || 2002 TK180 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65431) - || 2002 TC198 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65432) - || 2002 TH209 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65433) - || 2002 TX238 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65434) - || 2002 TD243 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65435) - || 2002 TQ253 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65436) - || 2002 TJ261 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65437) - || 2002 TM275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65438) - || 2002 TA280 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65439) - || 2002 TV281 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65440) - || 2002 TF285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65441) - || 2002 TF291 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65442) - || 2002 TV291 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65443) - || 2002 TR300 || 15 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65444) - || 2002 UO29 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65445) - || 2002 UK39 || 31 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65446) - || 2002 VP25 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65447) - || 2002 VR34 || 5 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65448) - || 2002 VN35 || 5 november 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65449) - || 2002 VS37 || 4 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65450) - || 2002 VX52 || 6 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65451) - || 2002 VL58 || 6 november 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65452) - || 2002 VZ65 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65453) - || 2002 VJ68 || 7 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65454) - || 2002 VD69 || 8 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65455) - || 2002 VC75 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65456) - || 2002 VW76 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65457) - || 2002 VQ78 || 7 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65458) - || 2002 VD102 || 11 november 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65459) - || 2002 WV7 || 24 november 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (65460) - || 2002 WU11 || 27 november 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65461) - || 2002 WU12 || 28 november 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| (65462) - || 2002 XB2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65463) - || 2002 XD2 || 1 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65464) - || 2002 XN3 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65465) - || 2002 XQ20 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65466) - || 2002 XR21 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65467) - || 2002 XG26 || 7 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65468) - || 2002 XV27 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65469) - || 2002 XJ29 || 5 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65470) - || 2002 XC47 || 8 december 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (65471) - || 2002 YT5 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65472) - || 2002 YJ7 || 30 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65473) - || 2002 YT23 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (65474) - || 2003 AZ5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65475) - || 2003 AB16 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65476) - || 2003 AU29 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65477) - || 2003 AX37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65478) - || 2003 AW53 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65479) - || 2003 AP75 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65480) - || 2003 BP12 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (65481) - || 2003 BW36 || 28 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65482) - || 2003 BH63 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65483) - || 2003 BD84 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65484) - || 2003 BL90 || 30 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65485) - || 2003 CK9 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65486) - || 2003 CJ19 || 8 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (65487) Divinacommedia || 2003 CD20 || 9 februari 2003 || La Silla || R. Michelsen, G. Masi
|-
| (65488) - || 2003 DT8 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (65489) Ceto || 2003 FX128 || 22 maart 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (65490) - || 2062 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65491) - || 2084 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65492) - || 2104 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65493) - || 2119 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65494) - || 2123 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65495) - || 2200 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65496) - || 2211 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65497) - || 2606 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65498) - || 2647 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65499) - || 2650 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (65500) - || 2759 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten